Build může být:

 Build (software) – přeložená verze software nebo proces jeho vytváření
 Build (píseň) – píseň skupiny The Housemartins
 Build (vývojářská konference) – vývojářská konference